Карломан Француски (866—12. децембар 884) је био краљ Француске (879—884). Заједно са братом Лујем III је био краљ од 879. до 882, а после 882. сам је био краљ. Син је Луја II Муцавца.

Неки племићи су желели да се изабере само један краљ, али оба брата су изабрана за краљеве. У марту 880. поделили су краљевство, тако да је Карломан добио Бургундију и Аквитанију.
Босо Провансалски није признавао ниједнога од браће и изабран је за краља Провансе. У лето 880. Карломан и Луј III одлучили су да се обрачунају са њим. Заузели су северни део Босовог краљевства. У помоћ им је дошао и Карло Дебели, тако да су њих тројица неуспешно опседали Вијен од августа до новембра 880. године. Вијен је пао тек љета 882, кад га је опседао Ришар Отунски.

Августа 882. Карломан постаје једини краљ након смрти Луја III. Нормани су редовно пустошили Француску. Побуне племића су свуда биле присутне. Након Провансе, која се скоро отцепила, уследиле су побуне племића и у Бургундији.

Карломан Француски је умро 12. децембра 884, а наследио га је цар Карло Дебели.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 866.
Умрли 884.
Каролинзи
Француски краљеви